Conga (instrumento musical)
Conga (género musical) - estilo musical cubano
Conga (calçado)
Conga Conga Conga
Casa da Conga

Localidades

Congas (distrito)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos